Posadów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin 
du powiat de Tomaszów Lubelski
 Posadów, un village de la gmina de Telatyn
 Posadów, un village de la gmina d'Ulhówek